X — Ten (с англ. «X — Десять») — десятый студийный альбом немецкой группы Blue System, выпущенный 31 октября 1994 года на лейбле «BMG Ariola». Продюсером альбома стал создатель и вокалист группы Дитер Болен. «X — Ten» включает в себя 11 треков, среди которых есть известный хит группы «Dr. Mabuse», на который был снят клип.

«X — Ten» занял 24 место в чарте немецких альбомов.

История альбома 
В 1994 году популярность Дитера Болен в Германии была уже не такая большая и постепенно угасала. Поэтому Дитер решил попытаться создать альбом, песни в котором будут не в жанре поп-музыки, а евродэнс.

Сначала вышел предальбомный сингл «Dr. Mabuse», который возглавляет альбом, а после вышел сам «X — Ten».

Юбилейный альбом получился одним из самых популярных за всю историю существования группы. Так же в альбоме было много треков в стиле евродэнс, что очень обрадовало поклонников.

Список треков 
1) Blue System — Dr. Mabuse

2) Blue System — If There Is A God In Heaven

3) Blue System — How Will I Know

4) Blue System — Goodnight Marielin

5) Blue System — Don’t Knock Me Out

6) Blue System — You’ll Be My Hero

7) Blue System — Does Your Mother Really Know

8) Blue System — When You Are Lonely

9) Blue System — The Earth Will Move

10) Blue System — Don’t Stop To Dance

11) Blue System — Crying Game

Позиция в чартах

Интересные факты 
 Медленных композиций в альбоме всего две: колыбельная «Goodnight Marielin» и «When You Are Lonely». Первую Дитер Болен посвятил своей дочери. А вторая совсем другая: величественная и размеренная баллада, записанная с использованием духовых инструментов.
 Песня «Don’t Knock Me Out» является единственной композицией на всём альбоме, сделанной в стилистике классического евродиско. Фанатам она напоминает песню «History» с альбома «Backstreet Dreams»
 В мелодичной, спокойной When You Are Lonely поклонники отметили то, что здесь в отличие от других песен отсутствует диско-beat, симпатичную духовую аранжировку, которая навевает какие-то ностальгические воспоминания о 70-х годах.

Примечания 

Альбомы Blue System